Bida puede referirse a:

Localidades 
 Bida, localidad del estado de Níger, en Nigeria.
 Bida, antigua ciudad, ex obispado y sede titular católica.
 Bida, comuna de Burkina Faso.

Otros 
 Bida o Bid‘ah, término que designa el concepto islámico de innovación.
 Bida radiosella, género monotípico de polilla.
 Alexandre Bida (1813-1895), pintor y grabador francés.